Belluschi ist der Familienname folgender Personen:

 Fernando Belluschi (* 1983), argentinischer Fußballspieler
 Pietro Belluschi (1899–1994), US-amerikanischer Architekt

Siehe auch:
 Bellucci
 Belushi